Gotlands län este un län din Suedia, corespunzător insulei Gotland și implicit, comunei cu același nume. Reședința sa este orașul Visby.

Geografie 
Teritoriul regiunii Gotlands län reprezintă 0,8 % din suprafața Suediei.

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Populație 
Locuitorii insulei Gotland însumează 0,6% din totalul populației Suediei.

Note 

Län în Suedia